

Patronyme 

 David Pierre-Bloch (né en 1969), homme de média français, publicitaire, producteur de musique et de télévision ;
 Jean Pierre-Bloch (1905-1999), homme politique français, président de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (LICRA) de 1968 à 1983 ;
 Jean-Pierre Pierre-Bloch (1939-2013), fils de Jean Pierre-Bloch, homme politique français, président de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (LICRA).

Toponyme 

 La rue Jean-Pierre-Bloch du  de Paris porte le nom de Jean Pierre-Bloch. Les règles typographiques du français imposent un trait d'union supplémentaire dans le nom de rue.

Patronyme français